Гуленко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гуленко, Илья Андреевич (1924—1986) — сержант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Гулый-Гуленко, Андрей Алексеевич (1886 — ?) — военный деятель Украинской народной республики, генерал-хорунжий армии УНР.